Baby Love peut désigner :
 Baby Love, la chanson du groupe The Supremes paru en 1964
 Baby Love, l'album de Jean-Louis Murat paru en 2020

Homonymie de titre